Le terme de niaouli peut renvoyer :
 au niaouli, espèce d'arbre endémique de la Nouvelle-Calédonie.
 aux niaoulis, surnom donné pendant la Première Guerre mondiale aux poilus néocalédoniens ayant combattu au sein du bataillon mixte du Pacifique.
 à la forêt relique de Niaouli, une aire protégée au Bénin.